Zwigun ist der Familienname von

 Marina Wiktorowna Zwigun (* 1960), ukrainische Journalistin und religiöse Führerin
 Semjon Kusmitsch Zwigun (1917–1982), stellvertretender Vorsitzender des KGB in der UdSSR